Ersilia Zamponi – (1940), docente e saggista italiana
Fulvio Zamponi – (1901-1991), partigiano e politico italiano
Gioseffo Zamponi – (XVII secolo), compositore italiano